Karup (Viborg), plaats in de Deense gemeente Viborg
Karup (parochie, Frederikshavn)
Karup (parochie, Viborg)